Il singolare del torneo di tennis Charlotte Classic 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Margaret Court 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Nancy Gunter (semifinali)
 Margaret Court (finale)
 Rosie Casals (semifinali)

 Kerry Melville (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (primo turno)
 Wendy Overton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Charlotte Classic 1972